El apellido vasco-francés Eluchans puede referirse a las siguientes personas:

Edmundo Eluchans Malherbe (1926-1993), político chileno, diputado entre 1957 y 1965.
Edmundo Eluchans Urenda (1950), político chileno, hijo del anterior, diputado desde 2006.
Juan Eduardo Eluchans, futbolista argentino.